TPL steht für:
 Template-Engine
 Thai Premier League, thailändische Fußballliga
 Task Parallel Library, eine .NET-Bibliothek für parallele Programmierung
 Teilprojektleiter
 Trasporti Pubblici Luganesi, das öffentliche Transportunternehmen der Stadt Lugano

tpl steht für:
 Tlacoapa (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Tlapanekischen in Mexiko

TPL